Vaivara (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Vaivara (plaats), een plaats in de voormalige gemeente Vaivara
 Vaivara (concentratiekamp), een Duits concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog, gelegen nabij het bovenstaande plaatsje.